Thomas Thomson peut faire référence à :
 Thomas Thomson (1768–1852), avocat écossais, collectionneur d'objets anciens et archiviste
 Thomas Thomson (1773–1852), chimiste, minéralogiste et médecin écossais, père du botaniste
 Thomas Richard Heywood Thomson (1813–1876), médecin, explorateur et naturaliste britannique
 Thomas Thomson (1817–1878), botaniste écossais, fils du chimiste